Filmek
Breakdown (film, 1952), amerikai film, 1952
Breakdown (film, 2016), brit film, 2016

Képregények
Breakdown (képregény), amerikai képregény

Videójátékok
Breakdown (videójáték), japán videójáték, 2004

Együttesek
Breakdown (együttes), amerikai együttes

Albumok
Breakdown (Melissa Etheridge-album), Melissa Etheridge-album, 1999
Breakdown (Old and in the Way-album), Old and in the Way-album, 1997
Breakdown (Paulinho da Costa-album), Paulinho da Costa-album, 1987
Break Down (középlemez), Kim Hjondzsung-mimialbum, 2011
Break Down (album), Super Junior M-album, 2013

Dalok
Breakdown (Tom Petty and the Heartbreakers-dal), om Petty and the Heartbreakers-dal, 1977
Breakdown (Fu-Schnickens-dal), Fu-Schnickens-dal, 1994
Breakdown (Group 1 Crew-dal), Group 1 Crew-dal, 2010
Breakdown (Jack Johnson-dal, Jack Johnson-dal, 2005
Breakdown (Mariah Carey-dal), Mariah Carey-dal, 1998
Breakdown (Seether-dal), Seether-dal, 2008
Breakdown (Tantric-dal), Tantric-dal, 2001

Egyéb
Breakdown (Transformers: Prime szereplő) , Transformers: Prime , 2010